Новая Красавка — топонимы в России.

 Новая Красавка — иное название Новокрасивский — упразднённый посёлок в Башмаковском районе Пензенской области. Входил в состав Бояровского сельсовета.
 Новая Красавка — село, административный центр сельского поселения Новокрасавское муниципальное образование в Лысогорском районе Саратовской области.